Galla kan syfta på:

 Galla – en gulaktig kroppsvätska utsöndrad i levern
 Gallbildning – en onormal tillväxtförändring på växter
 Gallafolket – äldre namn på en folkgrupp i Etiopien, se oromo
 Mount Galla – ett berg i Antarktis

Personer
 Galla av Rom (död 550), en romersk änka och välgörare
 Galla Placidia (390–450), en centralfigur i Västroms politiska liv 
 Galla Placidias mausoleum 
 Galla Gaulo – Venedigs femte doge 
 Galla (kejsarinna) – Kejsarinna född född på 370-talet